Live in Hyde Park (King Crimson)
Live in Hyde Park (Red Hot Chili Peppers)